Язвин — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Язвин — деревня в Малоритском районе Брестской области.
 Язвин — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.